Quallo ist der Familienname von:

 August Quallo (* 1885), deutscher Politiker (SPD)
 Peter Quallo (* 1971), deutscher Fußballspieler